Rhyssoplax är ett släkte av blötdjur. Rhyssoplax ingår i familjen Chitonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ledsnäckor
Rhyssoplax